Феодосі́йська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Феодосія.

 Феодосійська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Феодосійська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Феодосійська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Феодосійська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці